Евгений Алексеевич Панфилов (10 августа 1955, Архангельская область — 13 июля 2002, Пермь) — российский хореограф, танцовщик, деятель культуры, энтузиаст свободного танца, создатель труппы «Балет Евгения Панфилова».

Биография 
Учился в высшем военно-политическом училище, затем в 1977 году поступил в Пермский государственный институт искусств и культуры на отделение организатор-методист клубной работы, проучившись 2 курса, был переведён на 3-й курс хореографического отделения данного института. Обучался в ГИТИС, на балетмейстерском отделении. Учился в Международной летней школе современной хореографии в США, Северная Каролина (1992).

В 1979 году, будучи студентом института культуры, создал свой первый танцевальный самодеятельный коллектив «Импульс», в 1987-м — первый профессиональный коллектив — Театр танца модерн «Эксперимент», переименованный в 1991 году в «Пермский городской балет Евгения Панфилова». В 1994 году был организован первый в России частный театр балета — «балет Евгения Панфилова», который в 2000-м получил статус государственного учреждения культуры. При театре «Балет Евгения Панфилова» автор организовал сателлитные труппы: «Балет Толстых» (гротеск-шоу с участием полных женщин), в 1993 году и dance-company «Бойцовский клуб» (любительский мужской танцевальный коллектив), в 2001 году. Автор международного проекта «Russian Seduction».

Первый президент российского отделения Всемирного танцевального альянса.

Поставил более 85 балетов и 150 балетных миниатюр («Бег», «Мистраль», «Мужчина в черном, женщина в зеленом», «Остров мертвых», «Фантазии в чёрном», «Дуэты цвета туманов», «Колыбельная для мужчины», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Блокада» и др.).

В 1997 году поставил балет «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского в Мариинском театре в Петербурге.

Хореограф художественного фильма об Ольге Спесивцевой «Мания Жизели» (1995 год, «Ленфильм»), участвовал в нем вместе с труппой своего театра.

Лауреат многих всесоюзных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей (1988 — в Москве, 1991 — в Таллине и Рабате, 1992 — Пермь, 1993 — Париж, 1996 — Витебск и пр.).

В 1998 году в Санкт-Петербурге Евгению Панфилову присвоено звание «Мастер».

В 2001 — лауреат премии Национальной театральной премии Правительства Российской Федерации им. Федора Волкова «За вклад в развитие театрального искусства».

В 2002 году получил диплом и приз «За лучший номер современной хореографии» VII открытого конкурса артистов балета России «Арабеск-2002».

Неоднократно номинировался на премию «Золотая маска» в 1995, 1996, 1997 г. В 2001 году получил «Золотую Маску» в номинации «Новация» — за спектакль «Бабы. Год 1945.» (Балет Толстых). В 2006 году труппа «Балет Евгения Панфилова» получила главную награду в номинации «Современный танец, спектакль» за одноактный балет-фантазию «Клетка для попугаев», созданный Панфиловым.

Преподаватель Пермского института культуры (1993—1996) и Пермского хореографического училища (с 1994 года — курс танца модерн).

Автор книги стихов «Господа! Я Вас завтра обрадую…», изданной обществом «Арабеск» в 2003 году.

Дочь — Арина Панфилова, окончила Пермское хореографическое училище, хореограф.

В 2011 году телекомпания «АБ-ТВ продакшн» по заказу телеканала «Культура» сняла документальный фильм «Танцевальный провокатор». Автор и режиссёр Андрей Проскуряков, генеральный продюсер Яков Каллер

Смерть 
Евгений Панфилов был убит в своей квартире в центре Перми в ночь на 13 июля 2002 года. Ему было нанесено 13 ножевых ранений, из которых три оказались смертельными. Из квартиры были похищены аудио- и видеотехника, факс, сотовый телефон. Обвиняемый — 23-летний житель Краснокамска (Пермская область) Дмитрий Нечаев. По его словам, 13 июля он случайно познакомился с Панфиловым, который пригласил его домой «выпить и поговорить». Вскоре между ними возникла ссора, и Нечаев схватил нож, которым нанёс 13 ножевых ранений. Затем убийца забрал вещи из квартиры убитого с тем, чтобы в дальнейшем их продать. В Дзержинском районном суде Нечаев был приговорён к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы. Похоронен Евгений Панфилов на Северном кладбище Перми.

Награды и премии 
 Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (17 июля 2001 года)

Литература 
 Иванов В. «Эксперимент» Панфилова // Советский балет. 1990. № 2;
 Наборщикова С. Лидер. О хореографе Е. Панфилове и его театре // Московский наблюдатель. 1991. № 11;
 Идем «на Панфилова» // Балет. 1993. № 1-2;
 Коробков С. Эпитафия здравому смыслу // Театр. 1993. № 6;
 Памяти Е. Панфилова // Петербургский театральный журнал. 2002. № 3;
 Господа! Я Вас завтра обрадую… / Сост. Л. А. Железнова, Е. П. Субботин, М. И. Серов. Пермь, 2003.

Примечания

Ссылки 
 Убили хореографа Евгения Панфилова
 Панфилов на Культу.ру
 Официальный сайт «Балета Евгения Панфилова»

Выпускники ПГИИК
Выпускники балетмейстерского факультета ГИТИСа
Преподаватели ПГИИК
Преподаватели Пермского хореографического училища
Лауреаты премии «Золотая маска»
Убитые в России
Похороненные на Северном кладбище (Пермь)